Abgerechnet wird zum Schluss steht für folgende Filme:

 Abgerechnet wird zum Schluss (1970), US-amerikanischer Film von Sam Peckinpah 
 Tödliche Währung – Abgerechnet wird zum Schluss, US-amerikanischer Film von Franc. Reyes (2007)
 Face – Abgerechnet wird zum Schluß, Alternativtitel von Face (1997), britischer Film von Antonia Bird
 Cash – Abgerechnet wird zum Schluss, Alternativtitel von Ca$h (2008), französischer Film von Eric Besnard